Липка
 Липка (приток Москвы)
 Липка (приток Туры)
 Липка (приток Иквы)
 Липка (приток Езуча)
 Липка (гмина)

Фамилия
 Липка, Роберт Стефен

См. также 
 Липа
 Липканы
 Липкин